Bulles de Savoir est une revue francophone en ligne cherchant à apporter des éclairages neufs sur des problématiques ayant trait aux sciences humaines et sociales. Fondée en 2011, elle se démarque par la variété des articles qu'elle publie : touchant à des problématiques multiples (philosophie, politique, littérature, etc.), ils adoptent des formes diverses (articles de fond, interviews, reportages). Animée par des étudiants issus des Grandes écoles, des Universités françaises et américaines, elle fait ponctuellement appel à des spécialistes reconnus.

Historique 
Bulles de Savoir a été créée et dirigée par Victor Serre. La revue a été lauréate plusieurs années de suite de l'appel à initiatives étudiantes Paris Sciences et Lettres.

Contributeurs 
Bulles de Savoir a compté les auteurs suivants parmi ses contributeurs :
 Bruce Ackerman (Yale University)
 Thomas Pogge (Yale University)
 Alice Kaplan (Yale University)
 John Strauss (Yale University)
 Benjamin Hoffmann (The Ohio State University)
 Michael J. Sandel (Harvard University)
 Quentin Skinner (College Queen Mary) 
 Umberto Eco (Università di Bologna)
 Philippe Aghion (Collège de France)
 Paul Clavier (École Normale Supérieure)
 Alain Renaut (Université Paris Sorbonne)
 Céline Spector (Université Paris Sorbonne)
  Muriel Pecastaing-Boissière (Université Paris Sorbonne)
  François Prost (Université Paris Sorbonne)
  Cornélius Crowley (Université Paris Ouest)
 Christine Rouzioux (CHU Necker / Université Paris Descartes)
 Marie Rose Moro (Université Paris Descartes / Hôpital Cochin)
  Manuel Cervera-Marzal (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
 Marie-Anne Frison-Roche (Institut d'Études Politiques de Paris)
 Fadi Kassem (Institut d'Études Politiques de Paris) 
 Michel Terestchenko (Institut d'Études Politiques d'Aix en Provence) 
 Hélène Maurel-Indart (Université de Tours)
 Raphaël Enthoven (Philosophe) 
 Laurent Wauquiez (Ancien Ministre chargé des Affaires européennes et Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche)
 Victor Serre (Président-fondateur de Bulles de Savoir) 
 Markus Gabriel (Universität Bonn)
 Marc Loriol (CNRS)

Comité Scientifique 
Les membres du comité scientifique de Bulles de Savoir étaient  :
 Philippe Aghion (Professeur au Collège de France / Chaire permanente « Institutions, innovation et croissance », ancien conseiller économique de François Hollande).
 Mathias Bernard (Président de l'Université Clermont-Auvergne, historien). 
 Luc Foisneau (Professeur de philosophie politique à l’EHESS, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherches sociologiques et politiques Raymond Aron). 
 Marie-Anne Frison-Roche (Professeure de droit à SciencesPo).  
 Jean-François Kervégan (Professeur de philosophie à l'Université Paris I et à SciencesPo, membre senior de l'IUF).
 Frédérique Leichter-Flack (Professeure de littérature, histoire, et humanités politiques à SciencesPo).
 Dominique Méda (Philosophe et sociologue, Inspectrice générale des affaires sociales).

Partenaires 
Bulles de Savoir a établi un partenariat avec :

. Paris Sciences et Lettres 

. les Éditions Rue d'Ulm 

. Flammarion 

. Albin Michel 

. les Éditions Gallimard 

. les Éditions du Seuil 

. les Éditions de l'EHESS 

. les Presses Universitaires de Harvard 

. les Presses Universitaires de Princeton

. les Presses du MIT  

. les Presses Universitaires d'Oxford

Notes et références

Liens externes 

 

Revue de sciences humaines et sociales
Titre de presse créé en 2011